Шведский хип-хоп-исполнитель Yung Lean выпустил четыре студийных альбома, три мини-альбома, четыре микстейпа.

Альбомы

Студийные альбомы

Микстейпы

Другие проекты

Metal Storm

Död Mark

Jonatan Leandoer127

Мини-альбомы

Синглы

В качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашенного исполнителя

Клипы

В качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашенного исполнителя

Гостевое участие

Примечания 

Yung Lean
Yung Lean
Yung Lean